Thong oder U Thong steht für:
 Thong, Kleidungsstück, siehe Slip (Kleidung) #Formen, die für beide Geschlechter geeignet sind

geographische Objekte:
 Wang Thong (Fluss), Nebenfluss des Mae Nam Nan in Thailand
 Amphoe U Thong, Landkreis in der Provinz Suphanburi, Thailand
 U-Thong-Nationalmuseum in der Provinz Suphan Buri, Thailand
 U Thong (Dvaravati), historische Stadt des Dvaravati-Reiches

Thong oder U Thong ist der Name folgender Personen:
 Chanketya Thong (* 1981), kambodschanischer Fußballschiedsrichter
 Thong Lan (1371–1388), König des Königreichs Ayutthaya
 Prasat Thong (1599–1656), König des Königreichs Ayutthaya
 U Thong, anderer Name von Ramathibodi I. (1314–1369), König des Königreichs Ayutthaya in Siam